Der Federation Cup 1987 (ab 1995 Fed Cup) war die 25. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 26. Juli bis 2. August im Hollyburn Country Club in Vancouver, Kanada. Im Finale standen sich die Mannschaften aus der BR Deutschland und den Vereinigten Staaten gegenüber, das die BR Deutschland mit 2:1 gewann.

Qualifikation 
Datum: Juli 1987
Austragungsort: Hollyburn Country Club, Vancouver, Kanada
Belag: Hart

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – BR Deutschland

Trostrunde 
Datum: Juli 1987
Austragungsort: Hollyburn Country Club, Vancouver, Kanada
Belag: Hart

Weblinks 
 Fed Cup 1987

1987
Tennisturnier 1987
Tennisturnier in Vancouver